Australian Open 2022 – pierwszy w sezonie tenisowy turniej wielkoszlemowy, który odbywał się w dniach 17–30 stycznia 2022 roku, tradycyjnie na twardych kortach Melbourne Park w Melbourne. Była to 110. edycja rozgrywek oraz 35. odsłona imprezy na kortach Melbourne Park. Pula nagród wynosiła 75 milionów dolarów australijskich.

Tytuł przed rokiem w grze pojedynczej mężczyzn wygrał dziewięciokrotny zwycięzca turnieju, Novak Đoković, a trofeum w grze pojedynczej kobiet broniła dwukrotna mistrzyni zawodów, Naomi Ōsaka.

W grze pojedynczej mężczyzn Rafael Nadal zdobył trofeum, pokonując w finale 2:6, 6:7(5), 6:4, 6:4, 7:5 Daniiła Miedwiediewa. W grze pojedynczej kobiet Ashleigh Barty triumfowała nad Danielle Collins, uzyskując w meczu finałowym wynik 6:3, 7:6(2). W deblu mężczyzn tytuł zdobyli Thanasi Kokkinakis i Nick Kyrgios, którzy triumfowali w finale 7:5, 6:4 nad parą Matthew Ebden–Max Purcell. W grze podwójnej kobiet zwyciężyły Barbora Krejčíková i Kateřina Siniaková, które w finale pokonały Annę Danilinę i Beatriz Haddad Maię 6:7(3), 6:4, 6:4. W grze mieszanej Kristina Mladenovic oraz Ivan Dodig pokonali w meczu o mistrzostwo Jaimee Fourlis wraz z Jasonem Kublerem 6:3, 6:4.

Bruno Kuzuhara zwyciężył w finale rozgrywek singlowych chłopców z Jakubem Menšíkiem 7:6(4), 6:7(6), 7:5. W rozrywkach dziewcząt w ostatnim meczu Petra Marčinko pokonała Sofię Costoulas 7:5, 6:1. Bruno Kuzuhara i Coleman Wong wygrali 6:3, 7:6(3) z Alexem Michelsenem i Adolfo Danielem Vallejo w finale gry podwójnej chłopców. W pojedynku o mistrzostwo w grze podwójnej dziewcząt Clervie Ngounoue i Diana Sznajdier pokonały Kaylę Cross i Victorię Mboko 6:4, 6:3.

Shingo Kunieda poprzez pokonanie Alfiego Hewetta 7:5, 3:6, 6:2 został mistrzem w grze pojedynczej mężczyzn na wózkach. Diede de Groot zwyciężyła w grze pojedynczej kobiet na wózkach, pokonując w finale Aniek van Koot 6:1, 6:1. Triumfatorem zawodów singlowych na quadach został Sam Schröder, który pokonał Dylana Alcotta 7:5, 6:0. W deblu na wózkach mistrzami zostali Alfie Hewett oraz Gordon Reid, którzy w ostatnim meczu pokonali Gustavo Fernándeza i Shingo Kuniedę 6:2, 4:6, 10–7. W grze podwójnej kobiet na wózkach triumfowały Diede de Groot i Aniek van Koot dzięki wygranej 7:5, 3:6, 10–2 odniesionej nad Yui Kamiji i Lucy Shuker. W grze podwójnej na quadach zwycięstwo odnieśli Andrew Lapthorne wraz z Davidem Wagnerem, którzy w pojedynku o mistrzostwo pokonali Sama Schrödera i Nielsa Vinka 2:6, 6:4, 10–7.

Kwestia szczepień przeciw COVID-19 
Przed rozpoczęciem turnieju organizatorzy ogłosili, że udział w zawodach mogą wziąć jedynie osoby zaszczepione, a także osoby niezaszczepione przy istnieniu uzasadnionych przesłanek medycznych.

4 stycznia 2022 roku obrońca tytułu Novak Đoković poinformował o otrzymaniu zwolnienia lekarskiego i zgody na występ w Australian Open. Jego wniosek był rozpatrywany przez dwa panele niezależnych ekspertów ze stowarzyszenia Tennis Australia i departamentu zdrowia stanu Wiktoria. Australijska minister spraw wewnętrznych Karen Andrews stwierdziła jednak, iż niezależnie od podjętych decyzji australijskie wymagania graniczne nadal będą egzekwowane przez rząd federalny, a osoby nieszczepione, które zamierzają wjechać na terytorium Australii, muszą przedstawić wiarygodny dowód, że nie mogą być zaszczepione ze względów medycznych.

5 stycznia Serb został zatrzymany na lotnisku w Melbourne przez australijskie siły graniczne. Stwierdzono, że nie spełnia on wymogów wjazdowych dla nieszczepionych podróżnych. Jego wniosek o wizę został zakwalifikowany jako wadliwy. Prawnicy Đokovicia złożyli wniosek o wstrzymanie deportacji w celu odwołania się od decyzji o cofnięciu wizy. Do czasu uzyskania rozstrzygnięcia tenisista przebywał w zamkniętym hotelu – ośrodku dla imigrantów. W sprawę zaangażował się serbski rząd. 10 stycznia sąd wydał wyrok pomyślny dla lidera rankingu, polecił zwolnić go z aresztu i nakazał rządowi federalnemu pokrycie kosztów prawnych. Powodem orzeczenia było nieracjonalne traktowanie tenisisty, umieszczenie w areszcie zanim wiza została anulowana i utrudnianie kontaktu z prawnikami.

Dyrektor turnieju poinformował, że wniosek o zwolnienie lekarskie złożyło kilkanaście innych osób, a kilka z nich zostało rozpatrzonych pozytywnie. Wśród nich dwie osoby z takim samym rodzajem wizy i zwolnieniem jak Đoković zostały wpuszczone do kraju. Jedną z nich była czeska tenisistka Renata Voráčová. Brała ona udział w jednym z turniejów poprzedzających Australian Open. Następnie została zatrzymana, umieszczona w tym samym hotelu dla imigrantów i deportowana 8 stycznia 2022 roku. Kolejną osobą, która uzyskała podobne zwolnienie i pozwolenie na wjazd do kraju, był trener tenisowy Filip Serdarušić. Zdecydował się on na dobrowolne opuszczenie terytorium Australii.

Opinia publiczna w Australii opowiadała się zdecydowanie negatywnie o fakcie wydania pozwolenia na wjazd dla niezaszczepionego sportowca, podczas gdy wielu Australijczyków pozostawało za granicą z powodu pandemii, a widzowie, aby wziąć udział w turnieju, musieli być w pełni zaszczepieni.

14 stycznia 2022 roku Alex Hawke, australijski minister ds. imigracji, skorzystał ze swoich uprawnień ministerialnych na mocy Ustawy o migracji z 1958 roku, aby anulować wizę Đokovicia, powołując się na względy zdrowotne i działanie w interesie publicznym. Wcześniej ujawniono, że w dokumentach wizowych Serba podano nieprawdę, oświadczając, że przez dwa tygodnie przed lotem do Australii zawodnik nigdzie nie podróżował. Kontrowersje wzbudziły również medialne podejrzenia, że tenisista nie poddał się kwarantannie po otrzymaniu pozytywnego wyniku testu na obecność koronawirusa. Następnego dnia obrońca tytułu trafił do aresztu. Wniosek o ponowne zbadanie decyzji złożono w sądzie federalnym, lecz został on odrzucony 16 stycznia, wykluczając tym samym udział Đokovicia w Australian Open. Zawodnik przyznał, że decyzja go rozczarowała, ale przyjął orzeczenie i tej samej nocy wyleciał z Australii. Jego miejsce w turnieju jako szczęśliwy przegrany zajął Włoch Salvatore Caruso.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami rząd federalny Australii mógłby zabronić Serbowi pojawiania się w kraju przez trzy lata, uniemożliwiając uzyskanie australijskiej wizy w normalnym trybie, jednakże rządzący nie skorzystali z tej sposobności. Francuska minister sportu Roxana Maracineanu potwierdziła, że zgodnie z uchwalonym prawem osoby niezaszczepione nie mają wstępu m.in. na korty tenisowe, co odnosiło się do kolejnego turnieju wielkoszlemowego, rozgrywanego na przełomie maja i czerwca French Open. Đoković ostatecznie wystąpił podczas turnieju we Francji oraz na kortach trawiastych Wimbledonu, na których odniósł zwycięstwo, lecz, biorąc pod uwagę brak szczepień, nie mógł brać udziału w ostatnim w sezonie turnieju wielkoszlemowym – US Open.

Turnieje seniorskie

Gra pojedyncza mężczyzn

Gra pojedyncza kobiet

Gra podwójna mężczyzn

Gra podwójna kobiet

Gra mieszana

Turnieje juniorskie

Gra pojedyncza chłopców

Gra pojedyncza dziewcząt

Gra podwójna chłopców

Gra podwójna dziewcząt

Turnieje zawodników na wózkach

Gra pojedyncza mężczyzn na wózkach

Gra pojedyncza kobiet na wózkach

Gra podwójna mężczyzn na wózkach

Gra podwójna kobiet na wózkach

Gra pojedyncza na quadach

Gra podwójna na quadach

Turnieje legend

Turniej legend mężczyzn

Turniej legend w grze mieszanej

Turniej legend kobiet

Rezygnacje 
Z udziału w zawodach zrezygnowali następujący zawodnicy oraz zawodniczki:

Dzikie karty 
Australijska federacja tenisowa przyznała dzikie karty zawodnikom, którzy nie uzyskali bezpośredniego awansu do turnieju głównego.

Gra mieszana
  Lizette Cabrera /  Alex Bolt
  Jaimee Fourlis /  Jason Kubler
  Ellen Perez /  Matwé Middelkoop
  Arina Rodionowa /  Marc Polmans
  Daria Saville /  Luke Saville
  Astra Sharma /  John-Patrick Smith
  Kateřina Siniaková /  Tomáš Macháč
  Samantha Stosur /  Matthew Ebden

Kwalifikanci 
W kwalifikacjach do rozgrywek singla kobiet i mężczyzn mogą brać udział zawodnicy i zawodniczki zajmujący w rankingu pozycję niezapewniającą bezpośredniego udziału w turnieju głównym.

Szczęśliwi przegrani 
Zawodnicy, którzy przegrali w fazie kwalifikacyjnej, mogli wystąpić w turnieju jako szczęśliwi przegrani.

Obrońcy tytułów 
Tabela prezentuje obrońców tytułu oraz mistrzów z roku 2022.

Porażki rozstawionych 
Poniższe tabele prezentują porażki zawodników z rozstawieniem z podziałem na dzień zawodów, datę i rundę, w której tenisista odpadł.

Gra pojedyncza mężczyzn

Gra pojedyncza kobiet

Gra podwójna mężczyzn

Gra podwójna kobiet

Gra mieszana

Przypisy

Bibliografia 
 
 

Australian Open 2022